Доменико Карутти ди Кантоньо (; 26 ноября 1821, Кумьяна — 4 сентября 1909, Кумьяна) — итальянский историк, барон.

После 1860 неоднократно избирался в парламент, опубликовал:
 «Il Piemonte come potenza italiana nel sistema politica d’Europa» (1852);
 «Dei principii del governo libero» (нов. изд. 1861);
 «Storia del Regno di Vittorio Amedeo II» (Typ., 1856);
 «Storia del Regno di Carlo Emanuele III» (Typ., 1859);
 «Storia della diplomazia della corte di Savoia» (Typ., 1875—1880);
 «Il conte Umberto I ed il re Ardonio» (Рим, 1884);
 «Storia della corte di Savoia durante la Rivoluzione e l’Impero» (1892);
 «Storia di Pinerolo» (1897).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Политики Италии
Историки по алфавиту
Историки Италии